J82 steht für:

 das Löffler-Syndrom

 den Johnson-Körper J82, das verdrehte doppelt beschnittene kleine Rhombenikosidodekaeder

Abkürzung